Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1960 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 22 janvier au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Maria Bueno et Christine Truman battent Lorraine Coghlan et Margaret Smith Court en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
La première tête de série est exemptée de premier tour.

|-
|1||style=background-color:#CCCCFF| Maria Bueno Christine Truman||align=center|Victoire|| Lorraine Coghlan Margaret Smith Court (2)
|-
|2|| Lorraine Coghlan Margaret Smith Court||align=center|Finale'''|| Maria Bueno Christine Truman (1)
|-
|3|| Mary Carter Reitano Jan Lehane||align=center|1/2 finale|| Lorraine Coghlan Margaret Smith Court (2)
|-
|4|| Mary Bevis Hawton Fay Muller||align=center|1/2 finale|| Maria Bueno Christine Truman (1)
|}

Résultats

Tableau complet

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1960
Australie Double dames
Tennis en Australie en 1960
Compétition de tennis à Brisbane
Janvier 1960
Sport en février 1960